Gary Alexander Neville (ur. 18 lutego 1975 w Bury) – angielski trener i piłkarz, który występował na pozycji obrońcy. Wieloletni zawodnik Manchesteru United. W latach 2012-2016 asystent selekcjonera Roy Hodgsona w reprezentacji Anglii.

Karierę zaczynał w swoim rodzinnym Bury, ale w 1991 roku trafił wraz ze swoim bratem Philem do szkółki Manchesteru United. Swój profesjonalny kontrakt z "Czerwonymi Diabłami" podpisał w 1993 roku. Pierwszym jego sukcesem było zwycięstwo w FA Youth Cup. W United zadebiutował w meczu Pucharu UEFA z rosyjskim Torpedo Moskwa w 1992 roku.

W sezonie 1994/1995 prawy obrońca klubu – Paul Parker doznał kontuzji i Neville stał się podstawowym graczem zespołu.

Gdy w następnym sezonie wraz z drużyną wywalczył dublet (mistrzostwo kraju i Puchar Anglii), zainteresował się nim ówczesny selekcjoner reprezentacji Anglii Terry Venables i powołał go na Mistrzostwa Europy 1996, gdzie zagrał w prawie wszystkich meczach – w półfinale pauzował za kartki.

Kolejny wielki turniej w karierze Neville'a to Mistrzostwa Świata 1998 we Francji. Zagrał tam w trzech z czterech spotkań.

W sezonie 1998/1999 zagrał we wszystkich meczach Manchesteru United w całym sezonie. Wywalczył również potrójną koronę (mistrzostwo Anglii, Pucharu kraju i puchar Ligi Mistrzów po zwycięstwie w finale nad Bayernem Monachium).

W kolejnym mundialu w 2002 roku nie zagrał z powodu kontuzji kości śródstopia.

W następnych sezonach był dalej podstawowym obrońcą United a po odejściu Roya Keane'a został kapitanem zespołu. Znalazł się także w kadrze na mundial w Niemczech w 2006 roku.

W sezonach 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 miał wiele kontuzji i z tego powodu nie był podstawowym piłkarzem United.

Po wielu problemach zdrowotnych najpierw oddał opaskę kapitana, a 2 lutego 2011 oficjalnie zakończył karierę klubową.

2 grudnia 2015 roku został trenerem hiszpańskiego klubu Valencia CF, a jego asystentem był jego brat, Phil Neville. 30 marca 2016 roku został zwolniony z tej funkcji.

Sukcesy

Manchester United 

 Premier League: 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2008–09
 Puchar Anglii w piłce nożnej: 1995–96, 1998–99, 2003–04
 Puchar ligi angielskiej w piłce nożnej : 2005–06, 2009–10
 Tarcza Wspólnoty FA: 1996, 1997, 2008
 Liga Mistrzów UEFA: 1998–99, 2007–08
 Puchar Interkontynentalny: 1999
 Klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej: 2008

Statystyki kariery

Występy klubowe

Występy w reprezentacji

Życie osobiste 
W czerwcu 2007 poślubił Emmę Hadfield.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Angielscy trenerzy piłkarscy
Piłkarze Manchesteru United
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Trenerzy piłkarzy Valencii CF
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006
Urodzeni w 1975